Tenisový turnaj WTA BNP Paribas Open 2010 se konal ve dnech 8. – 21. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Premier Mandatory a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 4 500 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

3. Sekce

4. Sekce

Dolní polovina

5. Sekce

6. Sekce

7. Sekce

8. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 BNP Paribas Open
 BNP Paribas Open 2010 - muži

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Indian Wells Masters
Tenis v USA v roce 2010
WTA Tour 2010